Армейская авиация:

 Армейская авиация — в вооружённых силах некоторых государств составная часть военно-воздушных сил (флота) (ВВС) 
 Армейская авиация — род войск Британской Армии (Сухопутные войска Великобритании)
 Армейская авиация Российской Федерации
 Армейская авиация США